Wang Liping (), né en 1941, compositeur et homme politique chinois ;
  (), née en 1971, actrice singapourienne ;
 Wang Liping (), née en 1976, athlète chinoise pratiquant la marche athlétique ;
 , (), né en 1949), taoïste chinois ;